Il singolare del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Claudio Pistolesi che ha battuto in finale Francesco Cancellotti 6-7, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Thierry Tulasne (quarti di finale)
 Aaron Krickstein (primo turno)
 Horacio de la Peña (semifinali)
 Ulf Stenlund (semifinali)

 Jay Berger (secondo turno)
 Paul McNamee (primo turno)
 Francisco Yunis (secondo turno)
 Pablo Arraya (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hypo Group Tennis International 1987